Djuwayn, antiga vila de Fars, entre Shiraz i Arradjan, moderna Govum a Iran
 Djuwayn Abi Ahmad, antiga vila de la província de Darabgird, moderna Juvun a Iran
 Djuwayn o Guyan, districte del Khurasan
 Djuwayn o Guwayn, castell del Sistan a uns 3 km al nord de Lash. Part actual de l'Afganistan

Referències 
 Hartmann, R. « D̲j̲uwayn». Encyclopaedia of Islam, segona edició. Editada per: P. Bearman, Th. Bianquis, C.E. Bosworth, E. van Donzel, W.P. Heinrichs. Brill Online, 2012. 26 d'abril de 2012 <http://referenceworks.brillonline.com/entries/encyclopaedia-of-islam-2/djuwayn-SIM_2128>